Arjonilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arjonilla (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Arjonilla (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar